Toponímia:
 Riu Orange, riu sud-africà
 Divisions administratives:
 Cantó d'Orange, al departament de la Valclusa, amb capital a Aurenja
 Districte d'Orange o Districte d'Aurenja, arrondissement del departament de la Valclusa
 Comtat d'Orange, diversos indrets
 Principat d'Orange, principat del Sacre Imperi originari de la ciutat d'Aurenja
 Colònia del Riu Orange, colònia britànica del 1900 al 1910
 Transoràngia, establiment colonial britànic del 1845 al 1848
 Sobirania del Riu Orange, colònia britànica del 1848 al 1854
 Estat Lliure d'Orange, estat independent de l'Àfrica austral de 1854 a 1902
 Província de l'Estat Lliure d'Orange, actualment anomenada Estat Lliure, província de Sud-àfrica
 Bisbat d'Orange, seu catòlica extingida que s'estenia pels territoris de l'actual Valclusa (França)
 Entitats de població:
 Orange  o Aurenja , ciutat occitana capital del departament de la Valclusa
 Orange (Austràlia), ciutat d'Austràlia a l'estat de Nova Gal·les del Sud
 Orange (Califòrnia), a l'estat de Califòrnia
 Orange (Connecticut), a l'estat de Connecticut
 Orange (Massachusetts), a l'estat de Massachusetts
 Orange (Nova Jersey), a l'estat de Nova Jersey
 Orange (Nou Hampshire)
 Orange (Ohio)
 Orange (Texas), a l'estat de Texas
 Orange (Vermont)
 Orange (Virgínia), a l'estat de Virgínia
 Orange Beach (Alabama), població dels Estats Units a l'estat d'Alabama
 Orange City (Florida), a l'estat de Florida
 Orange City (Iowa), a l'estat d'Iowa
 Orange Cove, població dels Estats Units a l'estat de Califòrnia
 Orange Park, població dels Estats Units a l'estat de Florida
 East Orange, població dels Estats Units a l'estat de Nova Jersey
 Port Orange, població dels Estats Units a l'estat de Florida
 South Orange, població dels Estats Units a l'estat de Nova Jersey
 West Orange (Texas), població dels Estats Units a l'estat de Texas
 Organitzacions:
 Orange S.A., empresa multinacional francesa de telecomunicacions
 Orange Bank, banc en línia filial de l'anterior
 Orange Espanya, empresa de telefonia mòbil
 Estudi Orange va finançar i desenvolupar el projecte per crear la pel·lícula Elephants Dreams
 Noblesa:
 Casa d'Orange-Nassau, branca de la Casa de Nassau i origen de la casa reial neerlandesa
 Príncep d'Orange, títol nobiliari d'origen francès amb domini sobre el Principat d'Orange 
 Orde d'Orange, organització protestant d'Irlanda del Nord i Escòcia d'ideari anticatòlic i nacionalista britànic
 Biografies: Jason Orange, cantant britànic, membre de Take That
 Miscel·lània:
 A Clockwork Orange, pel·lícula dirigida, produïda i escrita per Stanley Kubrick
 Orange Kabelano Charity Cup, competició de futbol de Botswana que es disputa a partit únic